Příjmení Kiesewetter nosí více významných osobností:

 André Kiesewetter (* 1969) – bývalý německý skokan na lyžích
 Josef Kiesewetter (1934–2015) – český malíř, kreslíř a grafik
 Raphael Georg Kiesewetter (1773–1850) – rakouský hudební historik
 Wilhelm Kiesewetter (1853–1925) – český novinář a politik německé národnosti
 Zbyněk Kiesewetter (* 1930) – český a československý politik